DMAX est une chaîne de télévision gratuite appartenant à Warner Bros. Discovery. Elle a été lancée en premier en Allemagne en remplacement de  après que Discovery l'ait racheté en 2006.

Déclinaisons nationales 
DMAX, chaîne allemande lancée le  en remplacement de XXP qui a été rachetée en . Elle est gratuite.

DMAX, version italienne de la chaîne, elle est disponible gratuitement sur la TNT et possède une version de décalage d'une heure sur Sky Italia.

DMAX, version espagnole de la chaîne, elle est disponible gratuitement sur la TNT, anciennement Discovery MAX.

DMAX, version anglaise de la chaîne lancée le , possède une version de décalage d'une heure.

Notes et références 

Warner Bros. Discovery
Chaîne ou station de télévision fondée en 2006
Chaîne de télévision internationale